Кіміко Дате була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Емі Фрейзер з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кіміко Дате (переможниця)
  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Наоко Савамацу (півфінал)
  Емі Фрейзер (фінал)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
  Ендо Мана (1-ше коло)
  Ші-тін Ван (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1994 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Draw

1994
Одиночний розряд